Debating Robert Lee è un film del 2004 diretto da Dan Polier.

Trama

Collegamenti esterni